Pellikel steht für:
 Pellikel (Fotolithografie), eine transparente Schutzmembran für Fotomasken
 Pellikel (Zahnmedizin), auch Schmelzoberhäutchen genannt, ein dünner Schutzfilm auf den Zähnen

Siehe auch:
 Pellicula